Мори́с Рома́нович Слободско́й (, Санкт-Петербург, Российская империя — 6 февраля 1991, Москва, СССР) — русский советский писатель-сатирик, поэт, драматург и сценарист.

Совместно с Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем написал сценарии популярных кинокомедий «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

Биография 
Родился 30 ноября (по старому стилю) 1913 года в Санкт-Петербурге, в семье уроженца Вильны Романа (Рувина) Абрамовича Слободского (1887—?) и Баси Наумовны Слободской. Семья жила на Фонтанке, дом № 126. Первые шаги в журналистике вместе с Всеволодом Иорданским делал в газете «Подмосковный гигант» (сейчас «Новомосковская правда») в Бобриках (ныне Новомосковск Тульской области). Член Союза писателей СССР (1938).

Во время Великой Отечественной войны служил журналистом и специальным корреспондентом в редакции фронтовой газеты «Красноармейская правда», где публиковал рассказы и фельетоны, в том числе главы повести «Новые похождения бравого солдата Швейка», также поставленной в виде пьесы. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, орденом Знак Почёта и медалями. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Начиная с 1945 года (с пьесы «Факир на час») на протяжении восемнадцати лет работал в соавторстве с В. А. Дыховичным. В это время были созданы «Человек с того света», «Воскресенье в понедельник», «200 тысяч на мелкие расходы», «Ничего подобного», «Женский монастырь» и другие пьесы, сатирические стихи, пародии, фельетоны. Помимо пьес творческим дуэтом Дыховичный—Слободской были написаны и другие эстрадные произведения в различных жанрах для пародийного театра «Синяя птичка», Московского театра миниатюр, Театра эстрады. Среди них как отдельные эстрадные номера, так и целые эстрадные программы — «Вместо концерта» для А. И. Шурова и Н. Н. Рыкунина (1953), «Вот идёт пароход» для театра сада «Эрмитаж» (в соавторстве с Б. С. Ласкиным, 1953), «Кляксы» для Мироновой и Менакера (1960), пьесы для Московского мюзик-холла «Москва—Венера, далее везде…» (1961) и «Тик-так, тик-так» (1962), водевиль «Гурий Львович Синичкин» (1963) для Ленинградского театра комедии (с Владимиром Массом и Михаилом Червинским, на музыку Никиты Богословского).

Умер в 1991 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Семья 
 Тётя — Ода Абрамовна Слободская (1888—1970), русская и британская оперная певица (сопрано).
 Двоюродный брат отца — Александр Кузьмич (Куселевич) Слободской (1894—1962), советский актёр, мастер художественного слова; его дочь (троюродная сестра М. Р. Слободского) — актриса Инна Слободская.
 Жена — Тамара Алексеевна Слободская (1911—2005).

Сочинения

Драматургия 
 «Тот, кого искали»: Комедия. М., 1941. В соавторстве с А. Б. Раскиным
 «Коварство и любовь». М., 1943
 «Звезда экрана»: Комедия. М., 1945. В соавторстве с А. Б. Раскиным
 «Факир на час»: Водевиль. М., 1946. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 «Агент»: Комедия. М., 1949. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 «О сегодняшней нашей весне»: Литературно-музыкальное обозрение. М., 1952. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 «Где эта улица, где этот дом?»: Водевиль-обозрение. М., 1954 (Репертуар театральной самодеятельности)
 «200 тысяч на мелкие расходы»: Комедия. М., 1959. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 «Ничего подобного»: Комедия. М., 1960. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 «Москва-Венера, далее везде…»: Феерия-буфф. М., 1961
 «Женский монастырь». М., 1962. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 «Бриллиантовая рука»: Детективно-эксцентрическая комедия. М., 1970 (Библиотечка кинодраматурга). В соавторстве с Я. А. Костюковским, Л. Гайдаем.
 «Душечка-1970»: Трагикомическая история молодой женщины в 4 романах. М., 1970. В соавторстве с Я. А. Костюковским
 «Два дня весны»: Комедия. М., 1977. В соавторстве с Я. А. Костюковским

Проза 
 Восклицательный знак. М., 1939. В соавторстве с А. Б. Раскиным
 Новые похождения бравого солдата Швейка. М., 1942
 Четвёртая страница: Фронтовая сатира. М., 1942
 Похождения Петухова: Сатирические рассказы. М., 1954 (Библиотечка «Огонёк»; № 13). В соавторстве с В. А. Дыховичным
 Стакан воды: Юмористическая повесть. М., 1955. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 Следующий номер программы…: Сатира и юмор для эстрады. М., 1960 (Репертуар художественной самодеятельности). В соавторстве с В. А. Дыховичным
 Разные комедии. М., 1965. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 И предки были молодыми. М., 1983. В соавторстве с Я. А. Костюковским

Поэзия 
 Пародии и фельетоны. М., 1939 (Библиотечка «Огонёк»; № 10). В соавторстве с А. Б. Раскиным
 Лицо врага. М., 1941
 Испорченная панорама. М., 1942
 Крик души. М., 1947 (Библиотечка «Крокодила»; № 19)
 Дорожные знаки: Сатирические стихи. М., 1951. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 Кто сеет ветер…: Сатирические стихи. М., 1952. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 По личному вопросу: Сатирические стихи. М., 1957 (Библиотечка «Крокодила»; № 165). В соавторстве с В. А. Дыховичным
 Бесполезные ископаемые: Сатирические стихи. М., 1958. В соавторстве с В. А. Дыховичным
 На земле, в небесах, на море: Сатирические стихи и немного прозы. М., 1962 (Библиотечка «Крокодила»; № 26). В соавторстве с В. А. Дыховичным

Сценарии

Фильмы 

 1947 — Весна
 1954 — Синяя птичка (короткометражный)
 1955 — Фонтан (короткометражный)
 1958 — Жених с того света
 1961 — Совершенно серьёзно (новелла «Приятного аппетита»)
 1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика
 1966 — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
 1968 — Бриллиантовая рука
 1968 — Воскресенье в понедельник (телеспектакль)
 1972 — Нервы… Нервы…
 1973 — Неисправимый лгун
 1973 — Ни пуха, ни пера!
 1975 — Соло для слона с оркестром
 1980 — Комедия давно минувших дней
 1986 — Хорошо сидим!

Мультфильмы 
 1960 — Мультипликационный Крокодил № 2
 1961 — Большие неприятности
 1965 — За час до свидания
 1967 — Машинка времени
 1968 — Кот в сапогах
 1973 — Новые большие неприятности
 1974 — С бору по сосенке
 1976 — Слушается дело о... Не очень комическая опера

Актёр 
 1966 — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика — доминошник

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 два ордена Отечественной войны II степени (04.11.1944, 30.04.1945)
 орден Красной звезды (07.10.1942)
 Орден «Знак Почёта» (7 декабря 1973 года) — за заслуги в области советской литературы и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
 медали СССР, в т.ч.:
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (1945)
 «Ветеран труда»

Примечания

Ссылки 
 Морис Слободской — Энциклопедия отечественного кино
 Слободской Морис Романович на сайте animator.ru
 

Писатели СССР
Сценаристы СССР
Сценаристы мультипликации
Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Журналисты СССР
Поэты СССР
Поэты России
Драматурги СССР
Драматурги России
Юмористы СССР
Юмористы России
Сатирики России
Сатирики СССР
Сотрудники журнала «Крокодил»
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Прибалтийской операции (1944)
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Участники штурма Кёнигсберга
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища